Domvile ist der Familienname folgender Personen:

 Barry Domvile (1878–1971), britischer Admiral
 Compton Edward Domvile (1842–1924), britischer Admiral